JAX-RS: Java API для веб-сервисов RESTful (JAX-RS) — это спецификация API языка программирования Java, которая обеспечивает поддержку при создании веб-сервисов в соответствии с архитектурным шаблоном передачи состояния представления (REST). JAX-RS использует аннотации, представленные в Java SE 5, для упрощения разработки и развертывания клиентов и конечных точек веб-служб.

Начиная с версии 1.1, JAX-RS является официальной частью Java EE 6. Примечательной особенностью этого является тот факт, что не требуется никакой конфигурации чтобы начать использовать JAX-RS. Если Java EE 6 не применяется, то потребуется небольшая запись в дескрипторе развертывания web.xml.

Спецификация 
JAX-RS предоставляет некоторые аннотации, помогающие сопоставить класс ресурса POJO (англ. Plain Old Java Object) как веб-ресурс. Аннотации находятся в пакете Java javax.ws.rs . Они включают:

 @Pathуказывает относительный путь для класса или метода ресурса.
 @GET, @PUT, @POST, @DELETE и @HEADуказывают метод HTTP-запроса.
 @Producesопределяет MIME-типы ответа (используются для согласования контента).
 @Consumes указывает принимаемые в запросе MIME-типы.

Кроме того, JAX-RS предоставляет дополнительные аннотации к параметрам метода для извлечения информации из запроса. Все @*Paramаннотации принимают ключ некоторой формы, который используется для поиска требуемого значения.

 @PathParam привязывает параметр метода к сегменту пути.
 @QueryParamпривязывает параметр метода к значению параметра HTTP- запроса .
 @MatrixParamпривязывает параметр метода к значению параметра матрицы HTTP .
 @HeaderParamпривязывает параметр метода к значению заголовка HTTP .
 @CookieParamпривязывает параметр метода к значению cookie .
 @FormParamпривязывает параметр метода к значению формы .
 @DefaultValueуказывает значение по умолчанию для вышеуказанных привязок, когда ключ не найден.
 @Contextвозвращает весь контекст объекта (например @Context HttpServletRequest request).

Язык программирования Java
Java API